Рата (укр. Рата) — многозначный термин.

 Рата — река на востоке Польши и на западе Украины.
 Рата — село в Жолковском районе Львовской области Украины.
 РАТА — сокращение от «Российская ассоциация туристических агентств» (ныне «Российский союз туриндустрии»).
 «Рата» — жаргонное наименование советского истребителя И-16 летчиками стран «оси».